Slovo studio může být označení pro:

 specializované technické zařízení
 filmové studio
 Barrandov Studio
 trikové studio
 televizní studio
 rozhlasové studio
 nahrávací studio
 dabingové studio

 experimentální nebo avantgardní divadelní scéna
 divadelní studio
 Studio Ypsilon
 Činoherní studio Ústí nad Labem

 kosmetické zařízení
 kosmetické studio
 vlasové studio

 specializovaný balík programového vybavení, účelový soubor software 
 Microsoft Visual Studio

 studio (ubytování) – typ hotelového ubytování (místnost s kuchyňským koutem a pevnými lůžky)

Externí odkazy 
 
 

Italská slova a fráze